Le nom Leslie a été utilisé pour plusieurs cyclones tropicaux :

Atlantique Nord 
Tempête tropicale Leslie (2000), un faible système qui est affecté les Bermudes, Cuba, la Floride et Terre-Neuve ;
Ouragan Leslie (2012), un ouragan de catégorie 1 qui a causé des dommages mineurs aux Bermudes et à terre-Neuve ;
Ouragan Leslie (2018), système de longue durée de vie ayant erré au milieu de l'atlantique Nord. Il a atteint la catégorie 1 deux fois, est passé au nord de Madère et s'est dirigé ensuite vers la péninsule Ibérique.

Pacifique Sud 

 Cyclone Leslie (1979)

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme